Сайдиахрол (Сайдиахрал, Саидахрал, Саидахрол) Тухтаев (Сайдиахрал Тўхтаевич Тўхтаев) (01.09.1942, Ташкент — 03.01.2022, там же) — узбекистанский учёный в области разработки рецептуры минеральных удобрений и дефолиантов, доктор химических наук, профессор, академик Академии наук Республики Узбекистан.

Родился 1 сентября 1942 года в Ташкенте. Там же учился в школе № 22 и на химико-технологическом факультете политехнического института, который окончил в 1963 году.
По распределению работал инженером-технологом Чирчикского филиала Республиканского государственного института азотной промышленности.

С 1965 г. в Институте химии Академии наук Узбекской ССР: стажёр (1965—1966), аспирант (1966—1969), младший и старший научный сотрудник. С 1971 г. заведовал лабораторией, которая занималась исследованиями физико-химических свойств микроэлементов, содержащихся в удобрениях. В 1991—1992 гг. зам. директора по научной работе.

В 1969 г. защитил кандидатскую, в 1984 году — докторскую диссертации:
 Политерма растворимости четверной взаимной системы K, Mg//Cl, SO₄ — H₂O : диссертация … кандидата химических наук : 02.00.00. — Ташкент, 1968. — 182 с. : ил.
 Физико-химические основы получения комплексныхудобрений, содержащих микроэлементы, физиологически активные вещества, идефолиантов: Дис … докт. хим. наук: 05.17.01 / Тухтаев Сайдиахрал.- Ташкент, 1983. — 417 с.

С 1992 по 1999 г. начальник отдела Института удобрений АН Узбекистана. Затем до последних дней работал руководителем проекта и главным научным сотрудником в Институте общей и неорганической химии АН Узбекистана.

С 2000 г. зав. кафедрой «Технология неорганических веществ» в Ташкентском химико-технологическом институте.

Профессор (1986). Член-корреспондент АН Узбекской ССР (1989). Академик АН Узбекистана (2000).

Под его руководством были разработаны теоретические и технологические основы синтеза простого и обогащенного суперфосфата из кызылкумских фосфоритов, новых водорастворимых комплексных удобрений для некорневой подкормки сельскохозяйственных культур.
Также разработаны новые малотоксичные и высокоэффективные дефолианты и ускорители созревания и раскрытия коробочек хлопчатника на основе неорганических и органических соединений «Сихат», «Сардор», «Садаф», «УзДЕФ» и «Фандеф».

Подготовил 55 учёных, защитивших докторские и кандидатские диссертации.

Сочинения:
 Сульфат калия с микроэлементами / М. Н. Набиев, Р. Г. Осичкина, С. Т. Тухтаев; АН УзССР, Ин-т химии. — Ташкент : Фан, 1988. — 164,[2] с. : ил.; 22 см; ISBN 5-648-00535-0
 Формамид и удобрения на его основе (в соавторстве), Т., 1986;
 Проблемы химии, технологии, агрохимии, экономики и экологии удобрений и дефолиантов (в соавторстве), Т., 1990.
 Политерма растворимости тройной системы ацетамид — нитрат аммония — вода / Б. С. Закиров, С. Т. Тухтаев, Б. М. Беглов // Журнал неорганической химии. — 1978. -Т.23. -№ 6. -С.1690-1700.

Заслуженный изобретатель и рационализатор Республики Узбекистан (2004). Награждён медалью «Шухрат» (1997).

Источники 
 Тухтаев Сайдиахрал Тухтаевич : [Библиография] / АН Респ. Узбекистан, Ин-т общ. и неорг. химии, Фундаментальная б-ка; сост. М. К. Аскарова, С. М. Таджиев; отв. ред. Б. М. Беглов [и др.]. — Ташкент : Ин-т общ. и неорг. химии АН Респ. Узбекистан, 2012. — 63 с. ; 20 см. — 110 экз.
 https://qomus.info/encyclopedia/cat-t/toxtaev-uz/
 https://uztext.com/100153-text.html
 http://rizoakhmad.blogspot.com/2017/06/blog-post_121.html
 http://taqvim.uz/uzc/event/view/542
 Ŭzbekiston milliĭ ėn︠t︡siklopedi︠ia︡si: — Том 9 — Страница 22. 2000
 https://arxiv.uz/ru/documents/referatlar/kimyo/saydiahral-t-htaevich-t-htaev
 Фото https://darakchi.uz/ru/135771
 https://uznews.uz/posts/29228

Химики Узбекистана